Trofeo Conde de Godó — турнир среди мужчин
 Открытый чемпионат Барселоны по теннису среди женщин — турнир среди женщин